Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Tennisturnier J&T Banka Prague Open 2017 der Damen in Prag. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 29. April bis 1. Mai 2017 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Prag